Хроматы:

 Хроматы — соли хромовой кислоты.
 Хроматы — класс минералов, являющихся сложными солями хромовой кислоты.